BA, Ba eller ba kan syfta på

BA 
 BA – ett brittiskt flygbolag, se British Airways 
 BA – en akademisk examen, se Bachelor of Arts
 BA – landskoden för Bosnien och Hercegovina
 BA – en tidigare länsbokstav på bilar för Stockholms län. se Länsbokstav
 BA – slaggenomsnitt (engelska: batting average) i baseboll
 BA01 till BA05 och BA07 till BA99 – de svenska Bosnienbataljonerna
 BA-gänga – ett gängsystem
 Borgerligt alternativ – en nomineringsgrupp i valen till Svenska kyrkan
 BA – söndagsbokstav för skottår som börjar en lördag
 förkortning för Bath

Ba 
 Ba (namn) – personer med namnet Ba
 Ba – ett grundämne, se barium
 Ba (gudinna) – en gudinna i kinesisk mytologi
 Ba (betyg) – ett svenskt betyg
 Ba (stat) – en historisk kinesisk stat
 Ba (egyptisk mytologi) – ett begrepp i egyptiskt mytologi
 Ba (ort)

ba 
 ba – språkkod för basjkiriska
 .ba – Bosnien och Hercegovinas nationella toppdomän